RLT steht für:
 Raumlufttechnik, ein Fachbereich der Lufttechnik
 Real Life Toys, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Receiver Lab Telescope, ein Radioteleskop in der Atacamawüste von Chile
 Arlit Airport (IATA-Code), Flughafen von Arlit, Niger
 Reliant Airlines (ICAO-Code), US-amerikanische Fluggesellschaft
 Real Tonga Airlines (ICAO-Code), tongaische Fluggesellschaft
 Haltepunkt Legelshurst (DS100-Code), Haltepunkt an der Bahnstrecke Appenweier–Strasbourg
 Rheinische Landestheater Neuss, ein Theater in der Stadt Neuss

RLT